Spine of God (в пер. с англ. Хребет Бога) — дебютный студийный альбом американской стоунер-рок-группы Monster Magnet, выпущенный в 1991 году для европейского рынка, и 1992 в США.

Об альбоме 
Spine of God является первым полноформатным коммерческим релизом Monster Magnet. В то же время, альбом является одной из первых работ, выполненных в жанре стоунер-рок. Звучание пластинки сочетает в себе элементы панка, хеви-метала, психоделического и спейс-рока. Журналом Spin диск был определён на 9-место в списка «10 альбомов 1991, которых вы не слышали».

Spine of God, помимо песен, написанных непосредственно Monster Magnet, содержит кавер-версию композиции группы Grand Funk Railroad «Sin’s a Good Man’s Brother».

Список композиций 
 «Pill Shovel» — 4:00
 «Medicine» — 3:21
 «Nod Scene» — 6:46
 «Black Mastermind» — 8:13
 «Zodiac Lung» — 4:44
 «Spine of God» — 8:02
 «Snake Dance» — 3:10
 «Sin’s a Good Man’s Brother» — 3:31
 «Ozium» — 8:01
 «Ozium» [Demo] — 8:38 (бонус-трек переиздания 2006 года)

Участники записи 
Monster Magnet
 Дэйв Вайндорф — вокал, гитара, продюсирование
 Джон МакБейн — гитара, продюсирование
 Джо Калландра — бас-гитара
 Джон Клейман — барабаны

Другой персонал
 Стейси Фелон — звукорежиссёр
 Роб Ликок — дизайн
 Саманта Мучинни — фотограф
 Рид Линклеттер мл. — арт-директор
 Александер фон Вейндинг — дизайн (переиздание 2006 года)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Monster Magnet

Альбомы 1991 года
Дебютные альбомы 1991 года
Альбомы психоделического рока
Альбомы хеви-метала
Альбомы стоунер-рока
Альбомы Caroline Records
Альбомы Monster Magnet